USS Du Pont — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Семюела Дюпона ()

 USS Du Pont (TB-7) — міноносець класу «Портер». Збудований у 1897 році. У 1918 році перейменований на «Coast Torpedo Boat No. 3». Проданий у 1920 році.
 USS Du Pont (DD-152) — ескадрений міноносець класу «Вікс» часів Другої світової війни. На службі протягом 1919-1946 років. У 1947 році зданий на злам.
 USS Du Pont (DD-941) — ескадрений міноносець класу «Форрест Шерман». Збудований у 1957 році. На службі до 1983 року. У 1990 році зданий на злам.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни